Colmar et Colmars sont des noms propres qui désignent plusieurs villes. 

Colmar est également un prénom et un nom de famille germanique. 

Kolmar est un nom de famille germanique.

Kollmar est un toponyme germanique.

Toponymie 
Colmar
 France :
 Colmar, une commune française du département du Haut-Rhin, préfecture de ce département ;
 Herrlisheim-près-Colmar, une commune française du département du Haut-Rhin ;
 Luxembourg :
 Colmar-Berg, une localité luxembourgeoise et le chef-lieu de la commune portant le même nom située dans le canton de Mersch ;
 États-Unis
 Colmar Manor, une ville américaine située dans le comté de Prince George, dans l’État du Maryland ; 
  dans le comté de Kent ;
 , un secteur non constitué en municipalité du comté de Bell dans l'état du Kentucky ;
 , un secteur non constitué en municipalité du township de Lamoine, dans le comté de McDonough, dans l'état de l'Illinois ;
 , un secteur non constitué en municipalité du comté de Montgomery dans l'état de la Pennsylvanie ;
 Malaisie
 Colmar Tropicale, station touristique et hôtelière malaisienne, qui imite le centre-ville de Colmar.
Colmars
 Colmars, une commune française du département des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Villars-Colmars, une commune française du département des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Le canton d'Allos-Colmars, une ancienne division administrative française située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence ;
Kollmar
 Kollmar, une commune allemande du Schleswig-Holstein.

Personnalités 
Prénom Colmar
 Colmar von der Goltz (1843-1916) un maréchal prussien au service de l'Empire ottoman et de l'Empire allemand, et également historien.
  (1828-1911), un archiviste et historien allemand ;
  (1974-), un historien allemand de l'art et galeriste à Essen.
Nom de famille Colmar
 Axel von Colmar-Meyenburg (1840-1911), président du district d'Aurich, député du Reichstag
 Charles Xavier Thomas de Colmar (1785-1870), chevalier d'Empire français, entrepreneur de l’industrie des assurances et inventeur de la première machine à calculer industrielle appelée « arithmomètre Thomas » ;
 Hans von Colmar (), sculpteur français actif à Colmar ;
 Joseph Ludwig Colmar (1760-1818), premier évêque de Mayence en 1803 ;
Nom de famille Kolmar
 Gertrud Kolmar (1894-1943), pseudonyme de Gertrud Käthe Chodziesner, une poétesse et écrivaine allemande.

Architecture 
 Le château de Colmar-Berg, la résidence principale de la famille grand-ducale du Luxembourg, situé dans la localité de Colmar-Berg, dans le centre du Luxembourg.

Industrie 
 Breguet Br.500 Colmar, un prototype d'avion de transport français conçu durant la Seconde Guerre mondiale et utilisé uniquement par l'Armée de l'air pour du transport de hautes personnalités.

Divers 
 Le Colmar, une variété ancienne de poirier probablement issu de Colmar ou des environs ;
 La Passe Colmar, une variété de poire ;
 colmar est un verbe espagnol à l'infinitif qui signifie « combler ».